Die Saison 2012/13 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 19. Oktober 2012 mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Schweriner SC und dem  VfB Suhl. Deutscher Meister wurde zum dritten Mal in Folge der Schweriner SC.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 Alemannia Aachen
 Köpenicker SC Berlin
 VC Olympia Berlin
 Dresdner SC
 VT Aurubis Hamburg
 USC Münster
 SC Potsdam
 Schweriner SC
 Allianz MTV Stuttgart
 VfB Suhl
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Als Titelverteidiger trat der Schweriner SC an.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden zwischen dem 19. Oktober 2012 und dem 9. März 2013 statt. Die Frauen-Bundesliga setzte sich in der Saison 2012/13 aus zwölf Mannschaften zusammen, wobei der VC Olympia Berlin wieder mit einem Sonderspielrecht ausgestattet war und zum Ende der Hauptspielrunde aus der Wertung genommen wurde.
Der Letztplatzierte nach der Hauptrunde stieg in die Zweite Liga ab.

Ergebnisse 

 Das Spiel zwischen dem Schweriner SC und den Roten Raben Vilsbiburg am 22. Spieltag wurde beim Stand von 1:0 nach Sätzen aufgrund eines Stromausfalls in der ARENA Schwerin abgebrochen. Das Spiel wurde mit 3:1 Sätzen für Vilsbiburg gewertet.

Tabelle

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten sechs Plätze waren für die Play-offs qualifiziert. Die Mannschaften der Plätze sieben bis zehn spielten im Pre-Play-off die beiden letzten Plätze der Play-offs aus. Bis auf das Play-off-Finale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Pre-Play-offs

Play-offs

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2013 (PDF-Datei; 361 kB)

Einzelnachweise 

2012/13
Volleyballsaison 2012/13